La Princesa María Cristina de Bélgica (María Cristina Dafne Astrid Isabel Leopoldina, nacida el 6 de febrero de 1951, Laeken, Bélgica).

Familia real de Bélgica
Ella es la hija mayor del fallecido rey Leopoldo III de Bélgica y su segunda esposa Lilian Baels (conocida como la Princesa de Réthy o SAR la Princesa Lilian de Bélgica). Sus hermanos: Alejandro Manuel, príncipe de Bélgica (fallecido) y María Esmeralda, princesa de Bélgica. Sus hermanos de padre (hijos de la princesa Astrid de Suecia) son: el fallecido rey Balduino de Bélgica, quien además es su padrino; el rey Alberto II (que abdicó en 2013); y la fallecida princesa Josefina Carlota (Gran Duquesa de Luxemburgo).

Su madrina de bautismo, junto con su hermano Alberto, fue la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, y por ella tomó parte de su nombre.

El 9 de mayo de 1962, recibió su Primera Comunión y la Confirmación, oficiada por el obispo Fulton John Sheen.

María Cristina ha llegado a trabajar como actriz en Los Ángeles, utilizando su tercer nombre, Daphné. La princesa María Cristina ha llegado a afirmar los beneficios que traería el abolir la monarquía en Bélgica.

La princesa María Cristina reside en Westwood, California.

Matrimonios 
La princesa se casó el 23 de mayo de 1981 en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, con Paul Druker. La pareja convivió bajo el mismo techo tan sólo 40 días, aunque no se divorciaron formalmente hasta 1985. Posteriormente se casó con Jean-Paul Gourges en Westwood, California, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1989, y continúan casados en la actualidad.

Ancestros

Referencias

The Peerage
Casa Real de Bélgica
Monarquías de Europa

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Príncipes de Bélgica
Nacidos en Laeken